Lincoln Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lincoln Beach (Missouri)
 Lincoln Beach (Oregon)

Lincoln Beach steht für:
 Lincoln Beach Amusement Park, Vergnügungspark in New Orleans, Louisiana